Andrew Murray (1812-1878) – brytyjski biolog
 Andrew Murray (1828-1917) – południowoafrykański duchowny protestancki
 Andrew Murray (1849-1942) – brytyjski prawnik i polityk, 1. wicehrabia Dunedin
 Andrew Murray (ur. 1981) – kanadyjsko-chorwacki hokeista
 Andy Murray (ur. 1987) – szkocki tenisista